Albatross Island (dt. „Albatros-Insel“) ist der Name folgender Inseln:

 Albatross Island (Südgeorgien), Insel vor Südgeorgien
 Albatross Island (Tasmanien), Insel vor Tasmanien
 Albatross Island (Mauritius), eine der Cargados-Carajos-Inseln (Mauritius)
 Albatross Island, anderer Name von West Point Island, eine der Falklandinseln
 Albatross Island (Upolu), eine kleine Koralleninsel vor der Küste von Upolu in Samoa

Siehe auch:
 Albatross Rock, Insel vor Namibia
 Albatros